Rue Lalande à Lyon ;
 Rue Lalande à Paris.